Валецкий () — польская фамилия.

Известные носители 
 Валецкий, Антон (1815—1897) — польский ихтиолог, революционер, исследователь восточно-сибирской фауны.
 Валецкий, Генрик (1877—1938) — польский революционер.
  (род. 1961) — польский музыкант.
 Валецкий, Олег Витальевич (род. 1968) — российский писатель и публицист.

См. также 
 Валецкий повят